Archaizmus (nyelvészet)
 Archaizmus (retorika)